Fritzchen ist: 
 ein Dorf im Kreis Osterode in Ostpreußen, seit 1945: Łącko (Grunwald) im Powiat  Ostródzki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 die Koseform des Namens Fritz
 ein beliebter Protagonist in deutschsprachigen Witzen, siehe Klein Fritzchen
 eines der Mainzelmännchen
 ein kleines Kopfkissen im Format 40 cm × 40 cm
 ein Maskottchen des Deutschen Fußball-Bundes